Сен-Граве́, Сен-Ґраве () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на захід від Парижа, 65 км на південний захід від Ренна, 37 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 302 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 717,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Граве на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Граве на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан